Nazwisko pochodzenia walijskiego, od imienia Gruffydd.
Osoby o nazwisku Griffith:
 Arthur Griffith – irlandzki polityk, przywódca narodowy i przewodniczący Rady Wykonawczej
 David Wark Griffith – amerykański reżyser filmowy, pionier kinematografii
 Emile Griffith – amerykański bokser
 Florence Griffith-Joyner – amerykańska lekkoatletka
 Frederick Griffith – brytyjski bakteriolog i oficer medyczny
 Jason Anthony Griffith – amerykański aktor
 Thomas Ian Griffith – amerykański aktor
 Melanie Griffith – amerykańska aktorka filmowa
 Richard Griffith – angielski szachista, pisarz i działacz szachowy

Miejscowości w Australii:
 Griffith – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w USA:
 Griffith – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Lake

Samochód sportowy
 TVR Griffith